Julian Korb est un footballeur allemand né le  à Essen. Évoluant au poste d'arrière droit au Holstein Kiel.

Biographie

Carrière en club

Carrière en équipe nationale 

Julian Korb participe au championnat d'Europe espoirs 2015 organisé en Tchéquie, durant lequel il est titulaire. L'Allemagne atteint les demi-finales de la compétition, en étant éliminé par le Portugal.

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques de Julian Korb lors de sa carrière en club :

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du Borussia Mönchengladbach
Joueur du Hanovre 96
Joueur du Holstein Kiel
Naissance en mars 1992
Naissance à Essen